

Patronyme 
 François Le Danois de Joffreville (parfois orthographié Geoffreville), du nom d'un lieu-dit de la commune de Novion-Porcien, officier français d'Ancien Régime (mort en 1721), membre du Conseil de la Guerre pendant la polysynodie, qui refusa d'être sous-gouverneur de Louis XV.

Toponyme 
 Joffreville ou Geoffreville, lieu-dit et ancien château de la commune de  Novion-Porcien, qui a donné son nom à l'officier ci-dessus.
Joffreville, ville de Madagascar, dans  la province de Diego-Suarez, ainsi nommée en l'honneur du général Joffre.

Homonymie